pal – gruby, tradycyjnie drewniany słup, osadzony w gruncie przez wbijanie, może pełnić funkcje konstrukcyjne
 pal – zaostrzony słup wykorzystywany jako narzędzie nabijania na pal
 pal – element konstrukcyjny, fundament pośredni
 pal – język z rodziny języków indopacyficznych

Osoby 
 Armit Pal – indyjski lekkoatleta
 George Pal – węgiersko-amerykański reżyser
 Josef Pal – amerykański piłkarz
 Oksana Pal – rosyjska piłkarka ręczna
 Subrata Pal – indyjski piłkarz
 Jakob Pál – węgiersko-austriacki lekarz

Inne 
 Sztywny Pal Azji – polski zespół rockowy
 pal męki – pojęcie z wierzeń Świadków Jehowy
 Pal – wieś w Andorze w parafii La Massana

Zobacz też 
 Pahl
 Pähl
 PAL
 palowanie
 słup